Khaled Al-Sumairi (Arabisch: ; 1 januari 1997) is een Saoedi-Arabisch voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. In oktober 2016 maakte hij zijn professionele debuut voor Al-Ittihad.

Clubcarrière 
Al-Sumairi doorliep de jeugdopleiding van Al-Ittihad en brak ook door bij die club. Op 28 oktober 2016 maakte de middenvelder zijn debuut in het eerste elftal. Op die dag werd met 0–2 gewonnen van Al-Hilal. Al-Sumairi mocht in de basis starten en hij werd twee minuten voor het einde van de wedstrijd door coach José Luis Sierra naar de kant gehaald. Begin 2021 werd Al-Sumairi voor een half seizoen verhuurd aan Al-Faisaly.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 1 augustus 2022.

Referenties 

Saoedi-Arabisch voetballer